Кубок Тото 2014–2015 — 30-й розіграш Кубка Тото (Кубка ізраїльської ліги з футболу). Змагання проводиться в два етапи: 14 команд прем'єр-ліги поділені на три групи, з яких 8 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Вчетверте турнір виграло Маккабі (Тель-Авів).

Груповий етап 
Групи виділені відповідно до географічного розташування клубів. Матчі були зіграні з 12 серпня до 6 вересня 2014 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Чвертьфінали 

|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|6/10 вересня 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/10 вересня 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|9/23 вересня 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|10/17 вересня 2014

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|17 грудня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Тото на soccerway 

2014–2015
2014 у футболі
2015 у футболі